Gminy w USA:
 Short Creek (ang. Short Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke
 Short Creek (ang. Short Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison